Радивоновка — название населённых пунктов на Украине:

 Радивоновка — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Радивоновка — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Радивоновка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.